Potencja seksualna – potocznie: zdolność mężczyzny do osiągnięcia erekcji
 Potencja (filozofia) – w filozofii Arystotelesa i scholastycznej przeciwieństwo energii
 Potencja (homeopatia) – określenie rozcieńczenia leku homeopatycznego